His First Love – cortometraggio 1914 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
His First Love – cortometraggio 1918 diretto da Mrs. Sidney Drew e Sidney Drew